Vallis of meervoud Valles is Latijns voor een vallei en kan verwijzen naar:

Op Aarde
 Het Zwitserse katon Wallis
 Vallitanus, ook wel vallis, een oude Romeinse stad
 Vallis Vale, een geologische site

In de ruimte
 Vallis (planetaire geologie)

Zie ook
 Valles